William Greaves ist der Name folgender Personen:

* William Greaves (Astronom) (William Michael Herbert Greaves; 1897–1955), britischer Astronom 
 William Greaves (Dokumentarfilmer) (1926–2014), amerikanischer Dokumentarfilmer